Powell kan som auktorsförkortning betyda:

 Jaime Eduardo Powell 1953-2016, Paleontolog
 Albert Michael Powell
 Arthur William Baden Powell 1901–1987, Malakolog och Paleontolog
 Eric Noel Powell
 Jaime E. Powell se Jaime Eduardo Powell
 Jerry A. Powell, Entomolog
 Martha J. Powell
 Thomas Powell 1809–1887, Paleontolog och Botaniker

Robotskapade auktorsförkortningar